Kramers Football Club é um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2014.

Títulos 
  Campoenato Palauano de Futebol: 2008, 2012

Clubes de futebol de Palau